Дра́гомир То́шич (; 8 ноября 1909, Белград, Королевство Югославия — 20 июня 1985, Югославия) — югославский футболист, защитник, участник чемпионата мира 1930 года (присутствовал в заявке, но не выходил на поле).

Биография 
Играл на позиции защитника в чемпионате Югославии. Десять лет провёл в белградском клубе «БСК».

В 1930 году отправился на чемпионат мира вместе со сборной Югославии. На поле не выходил ни в одном из матчей турнира. После окончания чемпионата дебютировал в национальной команде в товарищеской встрече с Аргентиной. С 1930 по 1933 гг. провёл за сборную 11 матчей. Последней из них для Тошича стала игра отборочного турнира к ЧМ-1934 против сборной Швейцарии 24 сентября 1933 года.

Итого: 11 матчей / 0 голов; 2 победы, 2 ничьих, 7 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на reprezentacija.rs
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero
 Матчи Драгомира Тошича за сборную на сайте European Football

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК ОФК